Юэн Фергюссон (; 28 октября 1932 — 20 апреля 2017) — британский . Почётный доктор права (LLD) Абердинского университета. Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в ЮАР (1982—1984) и во Франции (1987—1992).

Биография 
Обучался в школе Рагби и оксфордском Oriel-колледже. Получил степень магистра искусств.

После двух лет службы в  в 1956 году поступил на дипломатическую службу.

В 1975—1978 годах — старший личный секретарь министра иностранных дел Великобритании.

 1982—1984 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании в ЮАР,
 1984—1987 гг. — заместитель государственного секретаря в министерстве иностранных дел Великобритании,
 1987—1992 гг. — Чрезвычайный и Полномочный Посол Великобритании во Франции.

В 1993—1999 годах глава Coutts & Co. и в 1994—1998 годах одновременно возглавлял Savoy Hotel Group. Также с 1993 года являлся одним из директоров British Telecommunications.

В 1995—2002 годах — председатель правления школы Рагби. В 1995—2002 годах — член правления Лондонской Национальной галереи.

В 1996—2007 годах являлся главным герольдом () ордена Святого Михаила и Святого Георгия.

Награды и звания 

 Рыцарь Великого Креста ордена Святого Михаила и Святого Георгия (1993, рыцарь-командор 1987)
 Рыцарь Великого Креста Королевского Викторианского ордена (1992)
 Гранд-офицер ордена Почётного легиона

Семья 

Супруга (с 12.12.1959) Сара Кэролин Гордон-Леннокс (р. 12.05.1933), дочь бригадного генерала британской армии лорда Эсме Чарльза Гордон-Леннокс и его супруги Розамонд Л. Палмер, в свою очередь дочери вице-адмирала Нормана Крейга Палмера. Две дочери и сын.

Примечания

Ссылки 
 
 На фото с секретаршей, июнь 1993 года

Послы Великобритании в ЮАР
Послы Великобритании во Франции
Почётные доктора права